Ettore Balma Mion, ciclista italiano (1907-1995), zio di Franco
 Franco Balmamion, nato Balma Mion, ciclista italiano (1940)